Abdul Madjid peut désigner :
 Abdul Madjid (1974-2008), de son vrai nom IIgar Malachiev, terroriste islamiste azerbaïdjanais ;
 Abdul Majid Kaabar, premier ministre de la Libye de 1957 à 1960 ;
 Abdel-Majid Saleh, homme politique libanais ;
  (1914-), ancien ministre de la Justice afghan ;
 un des alias de Khalid Cheikh Mohammed (Al-Qaïda).

Voir aussi 
 Hâfez Aboul Madjid, homme politique et chef militaire taliban afghan.